

Patronyme 

 Adèle Huguenin (1856-1933), écrivain suisse ;
 Anthony Huguenin (1991-), hockeyeur suisse ;
 Charles Huguenin (1870-1939), compositeur suisse ;
 Claire Huguenin (1982-), chanteuse vocaliste de suisse ;
 Cyrano Huguenin (1901-), écrivain suisse ;
 François Huguenin (1965-), essayiste français ;
Fritz Huguenin (1847-1917), horloger, lobbyiste et journaliste suisse ;
 Jean-François Huguenin (1814-1889), homme politique français ;
 Jean-René Huguenin (1936-1962), écrivain français ;
 Madeleine Huguenin (1875-1943), journaliste québécoise
 Marianne Huguenin (1950-), médecin suisse ;
 Sulpice Huguenin (1750-1803), révolutionnaire français ;
 Victor Huguenin (1802-1860), sculpteur français.

Patronyme suisse
Patronyme français